Łubieński est un nom polonais porté par :
 Bernard Lubienski (1846-1933) : vénérable prêtre catholique
 Feliks Łubieński (1758-1848) : Comte de Pomian.
 Tomasz Andrzej Łubieński (1784-1870) : Comte de Pomian.
 Tomasz Łubieński (1938-) : journaliste polonais.